Гедеон (Вишневский)

 Епископ Гедеон (в миру Вишневский; 1678 — 1761) — епископ Смоленский и Дорогобужский
 Архиепископ Гедеон (в миру Егор (Георгий) Иванович Вишневский; 1797—1849) — архиепископ Полтавский и Переяславский